Charu ist:

 Charu (Vorname), ein indischer Vorname (Sanskrit   „schön“, „erfreulich“, „geliebt“)
 Charu (Mythologie), in der indischen Mythologie ein Sohn von Krishna
 Charu (Opferspeise) (Sanskrit  ), ein süßer Brei aus in Milch und Butter gekochtem Getreide, der von Hindus als Opfergabe dargebracht wird
 eine Schreibweise für den etruskischen Totenführer Charun
 eine Bezeichnung für die Hurriter